Lorena hace referencia a varios artículos:

Lugares
Lorena (Francia), Región de Francia en el noreste del país;
Lorena (Brasil), ciudad de Brasil en el Estado de São Paulo;

Personas
Lorena (nombre), nombre propio de mujer;
Lorena (cantante), cantante española, ganadora del concurso Operación Triunfo 2006.
Lorena Paola, actriz y cantante argentina.
Lorena Rojas, actriz y cantante mexicana.
Lorena del Castillo, cantante mexicana.
Lorena, futbolista brasileña.

Aristocracia
Ducado de Lorena (Lorraine), antiguo ducado francés, pero semiindependiente, situado entre Francia y el Rin;
Casa de Lorena, familia ducal que gobernó el ducado del mismo nombre, el Ducado de Bar, Toscana, y el Sacro Imperio Romano Germánico, y que llegó a unirse con importantes dinastías: Guisa y Habsburgo.

Además
Lorena (telenovela), protagonizada por Coraima Torres, Diego Ramos y la participación antagónica de María Cecilia Botero.
Lorena (canción) de Andrés Calamaro publicada en el disco El Salmón del año 2000